OTV:

 OTV — армейский бронежилет. Разработан в США.
 OTV — украинский круглосуточный музыкальный телеканал.